Ильятино — название населённых пунктов в России:

 Ильятино — деревня в Рузском районе Московской области.
 Ильятино — село в Бологовском районе Тверской области.
 Ильятино — деревня в Кувшиновском районе Тверской области.